Håkan Svensson kan avse:

 Håkan Svensson (fotbollsspelare) (född 1970)
 Håkan Svensson (journalist) (född 1958)
 Håkan Svensson Morin (1788–1864), svensk präst